O nome Lorenzo foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Lorenzo (2001) - tempestade tropical no Atlântico centro-norte. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Lorenzo (2007) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa do golfo do México, que causou 6 fatalidades e $92 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação